Ravni Del est un toponyme qui peut désigner :
Ravni Del, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Ravni Del, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.